Il doppio femminile del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Svetlana Kuznecova e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Cara Black e Elena Lichovceva 6–3, 7–6 (9–7).

Teste di serie

 Cara Black /  Elena Lichovceva (finale)
 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (primo turno)

 Janet Lee /  Wynne Prakusya (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2003